Erregung steht für:

 Erregung (Physiologie), auch Exzitation, spezifische Reaktion auf einen äußeren oder inneren Reiz
 Erregung (Medizin), auch Exzitation, Zustand gesteigerter physiologischer Funktionen
 sexuelle Erregung, als Kurzform

Siehe auch:
 elektrische Erregung (Begriffsklärung)
 Erreger (Begriffsklärung)
 Anregung (Begriffsklärung)